Bei den Sommer-Paralympics 2020 in Tokio wurden in insgesamt zwei Wettbewerben im Rollstuhlbasketball Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen am 4. und 5. September 2021.

Mannschaften

Frauen

Männer 

Die Auslosungen für die Gruppenphase fanden am 12. Mai 2021 statt.

Ergebnisse

Frauen

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde

Männer

Gruppenrunde

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde

Einzelnachweise 

Rollstuhlbasketball
2020
Basketballveranstaltung 2021
Basketball (Japan)
Sportveranstaltung in Chōfu
Sportveranstaltung in Kōtō